Прудищи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Прудищи — деревня в Любанском районе Минской области.

Россия 
 Прудищи — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Прудищи — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Прудищи — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Прудищи — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Прудищи — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Прудищи — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Прудищи — село в Спасском районе Нижегородской области.
 Прудищи — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Прудищи — село в Венёвском районе Тульской области.